Felsburg bezeichnet:

 Den österreichischen Maler und Architekten Albrecht Steiner von Felsburg (1838–1905)
 Die Burgruine Felsburg (Hessen) in Felsberg an der Eder (Hessen)
 andere Bezeichnung für Felskuppe oder Felssporn

Siehe auch:
 Felsberg
 Felsenburg (Begriffsklärung)